Parapirnodus är ett släkte av kvalster. Parapirnodus ingår i familjen Parapirnodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Parapirnodus